

Роди 
 Запольські - хорватсько-угорський князівський і королівський рід.
 Запольські - українські та польські шляхетські родини.

Жінки 
 Габріеля Запольська (1857-1921) — польська письменниця, актриса.
 Запольська Любов Миколаївна (1871—1943) — російська і радянська математикиня.

Чоловіки 
 Запольський Борис Самуїлович (* 1944) — заслужений тренер УРСР, заслужений тренер України з автомобільного спорту
 Запольський Іван Гнатович (1773-1810) — математик, фізик, астроном, професор, письменник.
 Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) — історик, етнограф та фольклорист, джерелознавець, архівознавець, археограф білоруського походження.

Див. також 
 Запольська
 Ям-Запольська угода - мирна угода між Річчю Посполитою і Московією.

Примітки